Горња Велика може бити:

 Горња Велика (Пресека), насељено мјесто у општини Пресека, Република Хрватска
 Горња Велика (Соколовац), насељено мјесто у општини Соколовац, Република Хрватска